St. Charles megye (Louisiana)
St. Charles megye (Missouri)